barwa różowa
 róż – kosmetyk do twarzy
 Róż – rzeka, dopływ Narwi
 Róż Drugi – struga, dopływ Róża